Auvinen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Auvinen (* 1987), finnische Fußballspielerin
 Antti-Pekka Auvinen (* 1975), finnischer Skiläufer
 Pekka-Eric Auvinen (1989–2007), finnischer Amokläufer, siehe Amoklauf von Jokela